Yasin bezeichnet:

 Yasin (Tal), ein Bergtal im Karakorum
 Yasin (Fluss), Nebenfluss des Gilgit
 Ya-Sin, die 36. Sure des Koran
 Yasin (Name), einen männlichen Vornamen und Familiennamen
 eine von der Hamas entwickelte und nach Ahmad Yasin benannte Panzerabwehrbüchse

Siehe auch:
 Jasin
 Jassin